384 puede hacer referencia a:
 Los años
 384 a. C.
 384.
 1384.
 2384.

 Otros
 El asteroide (384) Burdigala situado en el Cinturón de asteroides.
 NGC 384, una galaxia.

 Para el número trescientos ochenta y cuatro, véase Anexo:Números y números naturales.